

Architecture 
 Le Sears Centre est une salle omnisports située à Hoffman Estates, dans la banlieue nord-ouest de Chicago.
 La Sears Tower est un gratte-ciel de Chicago (Illinois), aux États-Unis, achevé en 1973 et œuvre de l'architecte Bruce Graham.

Entreprises 
 Sears, Roebuck and Company est un groupe de distribution américain, fondé par Richard Sears et Alvah Roebuck vers la fin du .
 Sears Holdings Corporation (NASDAQ : SHLD) est le troisième groupe de distribution aux États-Unis, derrière Wal-Mart et Home Depot.

Patronyme 

 Ann Sears, une actrice britannique.
 Bart Sears (1963-) dessinateur de comics
 Eleonora Sears, une joueuse de tennis américaine.
 Evelyn Sears, une joueuse de tennis américaine.
 Heather Sears, actrice britannique. 
 Kenny Sears, un ancien joueur américain de basket-ball.
 Richard Sears, un joueur de tennis américain.
 Richard Warren Sears, un chef d'entreprise, homme d'affaires américain.
 Ted Sears, un scénariste américain.
 Teddy Sears, acteur américain.

Voir aussi 
 (4473) Sears, un astéroïde
Patronyme anglais